Бриа (Bria):

 Бриа, или брия (Бриатический мир; «мир творения») — в каббале второй из четырёх духовных миров.
 Бриа (фр. Bria; санго Bria) — город в Центральноафриканской республике, центр префектуры Верхнее Котто.

Фамилия
 Бриа, Моисей Элиаким бен-Израиль (Moses Eliakim Beri’ah Ben Israel; ум. 1825) — польский раввин и автор сочинений.

См. также

Примечания